Дригальский, Эрих фон — немецкий географ, геофизик, путешественник и полярный исследователь.
 Дригальский — огромный древний ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны.

См. также 
 Остров Дригальского — остров в средней части моря Дейвиса в Антарктике.